Пшеничненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Пшеничненська сільська рада — Київська область, Васильківський район